Afrikas stjärna kan syfta på:

 Stora Afrikastjärnan – en diamant. se Cullinandiamanten
 Afrikas stjärna – ett sällskapsspel, se Den försvunna diamanten